Juillac pode se referir a:
 Juillac (Corrèze)
 Juillac (Gers)
 Juillac (Gironde)

Desambiguações de topônimos